Phasenstruktur bezeichnet:
 in der Sportwissenschaft die Beschreibung einzelner Abschnitte eines Bewegungsablaufes, siehe Phasenstruktur
 in der Didaktik den systematischen Aufbau unterrichtlicher Lehr- und Lernsequenzen, siehe Phasenstruktur (Didaktik)
 die Kennzeichnung der Ablaufphasen des Unterrichtsgeschehens beim Projektunterricht
 bei Polymermischungen die Anordnung der Phasen, die entweder ein gemeinsames Kontinuum bilden oder eine disperse Phase in eine kontinuierliche eingebettet ist, siehe Phase (Materie)
 die Ablauffolge bestimmter Abschnitte (Phasen) einer Gesamtstruktur
 die Abschnitte eines Gespräches

Siehe auch:
 Phase